

Informatica 
 RADIUS – protocollo AAA utilizzato in applicazioni di accesso alle reti o di mobilità IP

Musica 
 Radius – album di Alberto Radius del 1972
 Studio Radius – studio di registrazione fondato da Alberto Radius

Altro 
 Alberto Radius – musicista italiano
 Anna Zuccari Radius – scrittrice italiana
 Radius – personaggio del fumetto Alpha Flight
 Radius – videogioco del 1987
 Radius – film del 2017 diretto da Caroline Labrèche e Steeve Léonard